Tenorio puede referirse a:

 Don Juan Tenorio, personaje de ficción.

Topónimos
 Tenorio (Cotobad), localidad española (provincia de Pontevedra). En su entorno se encuentran:
 Monte Tenorio
 Río Tenorio
 Monasterio de San Pedro de Tenorio
 Volcán Tenorio (Costa Rica)
 Tenório, ciudad del estado de Paraíba (Brasil)
 Río Tenorio (Costa Rica) (véase Bagaces)

Apellido 
Urraca de Tenorio, señora de Tenorio y Cotovad, siglo XIII (véase Pedro Alfonso de León).
Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, siglo XIV.
Alonso Jofre Tenorio siglo XIV (véase también Señorío de Moguer).
Félix Fernández y Tenorio, 1754
Camilo Torres Tenorio (1766-1816)
José María Tenorio Herrera (1787-1867)
Miguel Tenorio de Castilla (1818-1916)
Nicolás Tenorio Cerero (1863-1930), jurista e historiador español.
León Lizariturry Martínez, marqués de Tenorio y diputado (1920-1923).
Rafael Buelna Tenorio, 1891, militar mexicano.
Harold Alvarado Tenorio, 1945, poeta, ensayista, traductor y periodista colombiano. 
José Santos Loredo Tenorio, 1960, político mexicano.
Máximo Tenorio, 1970, futbolista.
Manu Tenorio, cantante 1975.
Edwin Tenorio, 1976.
Carlos Tenorio, futbolista ecuatoriano  1979.
Otilino Tenorio, 1980.
Hilda Tenorio matadora de toros mexicana.

Autores de nombres científicos 
 Pedro Tenorio Lezama: mexicano

Personajes de ficción
La sombra del Tenorio, obra teatral.
El trust de los tenorios, obra teatral.
Tenorio Mendocino, obra teatral.
Diego Alatriste y Tenorio, protagonista de una serie de novelas históricas.